Бларни — посёлок в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Бларни — средневековый замок в деревне Бларни, графство Корк в Ирландии.